Plaatsen in de Verenigde Staten:
Corinth (Arkansas)
Corinth (Georgia)
Corinth (Kentucky)
Corinth (Mississippi)
Corinth (Texas)

De schilder Lovis Corinth

Zie ook
Korinthe (doorverwijspagina)